«Конта́кт» — название сериалов в разных странах мира
 «Контакт» («Связь» ()) — американский драматический сериал 2012-2013 годов.
 «Контакт» — российско-украинский детективный сериал 2019 года.
 «Контакт» — российский драматический сериал 2021 года.